Jan Baliński (pisarz ziemski) (zm. 1531) – pisarz ziemski
 Jan Baliński (psychiatra)
 Jan Baliński (pilot)